Vitzlant ist der Name folgender Personen:

 Jakob Vitzlant, deutscher Kaufmann der Renaissance
 Philipp Vitzlant, deutscher Kaufmann der Renaissance